Hartje (Žumberak), een plaats in de gemeente Žumberak in de Kroatische provincie Zagreb
Hartje (album), het zesde studioalbum van de Nederlandse rapper Faberyayo
Verkleinwoord van hart, een pomp die bloed of hemolymfe verpompt in de circulatie van veel dieren
Als 💓, ♥ of <3 een symbool voor liefde

Zie ook:
Hart (doorverwijspagina)